Condict ist der Familienname folgender Personen:

 Lewis Condict (1772–1862), US-amerikanischer Politiker
 Silas Condict (1738–1801), US-amerikanischer Politiker